O sobrenome Schelotto pode fazer referência a:

 Guillermo Barros Schelotto, futebolista argentino de sucesso no Gimnasia y Esgrima La Plata, no Boca Juniors e no Columbus Crew. Também atuou pela Seleção Argentina.
 Gustavo Barros Schelotto, ex-futebolista argentino de sucesso no Gimnasia y Esgrima La Plata e Rosario Central. Também teve passagens vitoriosas por Boca Juniors e Racing. Irmão gêmeo da pessoa acima.
 Ezequiel Schelotto, futebolista argentino naturalizado italiano do Catania.

Desambiguação